Конырат — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Конырат — село в Уилском районе Актюбинской области.
 Конырат (быв. Коунрадский) — посёлок городского типа в Карагандинской области Казахстана.
 Конырат — село в Мактааральском районе Южно-Казахстанской области.

См. также 
 Конырат — тюркское племя.